Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Гиљерма Кањаса резултатом 6:3, 6:2, 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (четврто коло)
  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Енди Родик (четвртфинале)
  Николај Давиденко (треће коло)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Томи Робредо (четвртфинале)
  Иван Љубичић (полуфинале)
  Џејмс Блејк (друго коло)
  Томи Хас (друго коло)
  '''Новак Ђоковић (победник)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Енди Мари (полуфинале)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Ришар Гаске (треће коло)
  Михаил Јужни ''(треће коло)
|
<li>  Маркос Багдатис (друго коло) </li>
<li>  Флоријан Мајер (треће коло)  Хуан Карлос Фереро (друго коло) </li>
<li>  Јарко Нијеминен (четврто коло) 
  Дмитриј Турсунов (друго коло) </li>
<li>  Доминик Хрбати (друго коло) 
  Филипо Воландри (друго коло)
<li>  Радек Штјепанек (четврто коло) 
  Марат Сафин (друго коло) </li>
<li>  Јирген Мелцер (друго коло) 
<li>  Потито Стараче (друго коло)''
  Фернандо Вердаско ''(друго коло) 
  Николас Алмагро ''(треће коло) 
  Оливије Рохус ''(треће коло) 
  Хосе Акасусо ''(друго коло) 
  Жил Симон ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2007.